Шафик — фамилия.

Известные носители 
 Шафик, Ахмед (род. 1941) — египетский политический и военный деятель, премьер-министр Египта.
 Шафик, Мохаммад (род. 1934) — государственный и военный деятель Пакистана.
 Шафик, Мохаммад Муса (1932—1978) — государственный деятель Афганистана, юрист.
 Шафик, Фуад (род. 1986) — марокканский и французский футболист, защитник клуба «Дижон».
 Шафик, Шахрияр (1945—1979) — сын принцессы Ашраф Пехлеви, второй сестры шаха Ирана, и египтянина Ахмада Шафика.
 

Арабские имена